Spegelsalen kan avse:

Spegelsalen, Slottet i Versailles – ett stort rum mitt i slottet i Versailles
Spegelsalen, Presidentens slott - ursprungligen balsal i Presidentens slott, Finland
Sala de los Espejos – en sal i Kungliga slottet i Aranjuez
Spegelsalen, Herrenchiemsee – en sal i Herrenchiemsee
Spegelsalen, Stockholm – en sal i Grand Hôtel, Stockholm